Der Hof Rall in Bremerhaven - Weddewarden, Morgensternstraße 6, wurde um 1900 gebaut.
Das Gebäude steht seit 1981 unter Bremer Denkmalschutz.

Geschichte 

1091 wurde die friesische Ansiedlung Widewrde in einer Urkunde des Erzstifts Bremen erwähnt und ist heute ein kleiner Ortsteil von Bremerhaven mit rund 550 Einwohnern.

Der Hof Rall von um 1900 aus der Bauepoche des Historismus besteht aus dem denkmalgeschützten, verklinkerten, eingeschossigen früheren Bauernwohnhaus mit einem Satteldach und dem zweigeschossigen, mittigen Zwerchgiebel. Heute befinden sich im Haus Wohnungen, ein Musikverein und eine Praxis. Das Wohnhaus grenzt seit 1981 an das Reihenhausensemble Brinkama Hof, das nach Plänen von Peter Weber errichtet wurde.

In direkter Nachbarschaft befindet sich Hof Sibbern.

Literatur 
 Werner Kirschstein (Red.): Seestadt Bremerhaven. Historische Bauwerke einer Hafenstadt, Bremerhaven 2001.

Einzelnachweise 

Kulturdenkmal in Bremerhaven
Bauwerk des Historismus in Bremerhaven
Erbaut in den 1900er Jahren
Weddewarden